Ги́нис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Гинис, Георгиос — греко-американский электротехник.
 Гинис, Серафим (род. 1949) — греческий митрополит Севастийский.